Douceur peut faire référence à ce qui est doux. Douceur peut aussi désigner :  

 Douceur, un album du chanteur québécois Raoul Duguay ;  
 La Douceur, un roman écrit par Christophe Honoré publié en 1999 ;  
 La Douceur de vivre, titre de sortie initial en France du film italien La dolce vita de Federico Fellini, sorti en 1960.

Voir aussi 
 Tendresse

Vertu